Pizzoferratesi – abitanti di Pizzoferrato
Pizzoferratesi – abitanti di Valle del Sole